Ash Yu (于清翰) est un acteur taïwanais né le .

Filmographie 
 Confucius (CTV, 2012)
 Love Keeps Going (CTV, 2011)

Notes et références

Liens externes 
 
 
 tw.dorama.info

Naissance en décembre 1988
Acteur taïwanais de cinéma
Acteur taïwanais de télévision